Râul Pietriș se poate referi la:

 Râul Pietriș, Aiud, curs de apă, afluent al râului Aiud.
 Râul Pietriș, Dorna, curs de apă, afluent al râului Coșna
 Râul Pietriș, Tinoasa, curs de apă, afluent al râului Tinoasa

Vezi și 
 Pietriș (dezambiguizare)

 Râul Piatra (dezambiguizare)

 Râul Bolovăniș (dezambiguizare)